USS George Washington (1789) - gekocht in 1798 en verkocht in 1802
 USS George Washington (1908) - in beslag genomen Duitste oceaanlijner omgebouwd tot transportschip voor de Navy tijdens de Eerste Wereldoorlog
 USS George Washington (SSBN-598) - naamgever van haar klasse en was de eerste Amerikaanse ballistische aanvalsonderzeeër
 USS George Washington (CVN-73) - Amerikaans kernaangedreven vliegdekschip van de Nimitz-klasse